Мариус Марчел Константин (; 25 октября 1984, Брашов, Румыния) — румынский футболист, защитник клуба «Арджеш». Выступал за сборную Румынии.

Биография

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в составе клуба «Брашов», за который провёл два сезона. Летом 2004 года подписал контракт с бухарестским «Рапидом». В составе «Рапида» Константин провёл более 150 матчей в чемпионате Румынии и дважды стал обладателем Кубка страны. Сезон 2011/12 отыграл за «Васлуй». Летом 2012 года вернулся в «Рапид», но провёл за команду только 3 матча и покинул команду во время зимнего перерыва. В дальнейшем выступал в чемпионате Румынии за «Брашов», «Тыргу-Муреш» и «Вииторул». Летом 2015 года, будучи игроком «Тыргу-Муреш», был отдан в аренду на полгода в клуб китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин», в котором провёл 7 матчей. С 2017 года является игроком клуба «Газ Метан».

Карьера в сборной 
В составе сборной Румынии провёл 4 матча. Дебютировал за сборную 27 мая 2004 года в товарищеском матче со сборной Ирландии, в котором вышел на замену на 82-й минуте вместо Мирела Рэдоя.

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 4 / забито голов: 0; победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2.

Достижения

Командные 
«Рапид» Бухарест
 Обладатель Кубка Румынии: 2005/06, 2006/07
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2007
«Тыргу-Муреш»
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2015
«Цзянсу Сунин»
 Обладатель Кубка Китайской футбольной ассоциации: 2015

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Брашов»
Игроки ФК «Рапид» Бухарест
Игроки ФК «Васлуй»
Игроки ФК «Тыргу-Муреш»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Вииторул» Констанца
Игроки ФК «Газ Метан»
Игроки ФК «Университатя» Крайова
Игроки ФК «Арджеш»